Шалонкин, Иван Григорьевич () — советский государственный служащий, председатель Челябинского Исполнительного комитета городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1939).

Биография 
Начал работать в 1914 году учеником модельщика, затем и модельщиком на заводе имени Колющенко. В 1919 году ушёл добровольцем в Красную Армию и воевал против армии А. В. Колчака до её полного разгрома. Работал в депо станции Челябинск-Главный. 

В 1921-1923 годах учился в Омском строительном железнодорожном техникуме. По его окончании вернулся в Челябинск и трудоустроился мастером в железнодорожные мастерские. С 1925 года работал на выборных должностях в железнодорожных профсоюзах. В 1929 году был направлен на строительство Челябинского тракторного завода (ЧТЗ).

В период 1937-1938 годов возглавлял Челябинский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (РКиКД). В 1939 году был избран и до конца года работал председателем Челябгорисполкома. В 1940 году вернулся на ЧТЗ и стал заместителем начальника строительства по рекреации. В 1942 году при создании политотделов и машинно-тракторных станций (МТС) при совхозах был назначен начальником политотдела Верхнеуральской МТС. 

В 1943-1944 годах работал председателем райисполкома Верхнеуральского района. Сведения об этом периоде разноречивы. По одному источнику Шалонкин был с должности председателя райисполкома отозван и назначен заведующим Челябинским горместпромом. По данным базы «Память народа» Шалонкин был 6 апреля 1944 года призван Верхнеуральским райвоенкоматом в действующую армию с формулировкой «по приговору», будучи осужден по статье 109 УК РСФСР «Злоупотребление властью или служебным положением». На фронт Шалонкин не попал, уже 10 апреля 1944 года он был отправлен в распоряжение отдела кадров Уральского военного округа.

В 1946 году он вновь вернулся на ЧТЗ и занял должность начальника управления вспомогательной службы. В 1949 году назначен директором Челябинской машинно-дорожной станции, но в июле 1950 года был снят с должности «за необеспечение руководства».

Был женат, жена — Евдокия Сергеевна Шалонкина

Примечания

Ссылки 
 Шалонкин, Иван Григорьевич в энциклопедии «Челябинск»
 
Участники Гражданской войны в России (красные)
Председатели Челябинского горисполкома
Председатели районных исполкомов РСФСР